Кривецкий — фамилия; имеет женскую форму Кривецкая.
 Кривецкий, Борис Филимонович (1883—1941) — украинский и российский театральный деятель, режиссёр.
  (род. 1972) — украинский политик и бизнесмен, Народный депутат Украины.
 Кривецкий, Михаил Иеремеевич (1869—?) — украинский общественный и государственный деятель.

См. также 
 Кривецкий сельсовет — сельское поселение в Добровском районе Липецкой области.